Impala steht für:
 Singular von Impalas, afrikanische Antilopengattung 
 Impala oder Schwarzfersenantilope, afrikanische Antilopenart innerhalb der Gattung der Impalas
 Schwarznasenimpala, afrikanische Antilopenart innerhalb der Gattung der Impalas

Ferner bezeichnet Impala:
 (1320) Impala, nach der Antilopenart benannter Asteroid
 Apache Impala, Open-Source-Projekt für SQL-Abfragen in Apache Hadoop
 Chevrolet Impala, Modell der Automarke Chevrolet
 einsitzige Flugzeugversion der Aermacchi MB-326, siehe MB-326K/Atlas Impala Mk 2
 Impala (Album), Musikalbum der Band Songs: Ohia
 Impala (Bier), mosambikanisches Bier, das weltweit erste Bier aus Maniok
 Impala (Naturstein), in Südafrika gewonnener Norit
 Impala Platinum Holdings, südafrikanischer Bergbaukonzern, siehe Implats
 Impala (Unternehmen), französischer Mischkonzern des Unternehmers Jacques Veyrat 
 Impala (Verband), Verband in der Musikbranche, der zahlreiche Independent-Label vertritt
 Radio Impala, ehemaliger Hörfunksender
 Impala, mexikanischer Fußballspieler, siehe Enrique Rivas

Siehe auch: